C6H5NO3 – formula molecolare del 3-nitrofenolo
C6H5NO3 – formula molecolare del 4-nitrofenolo

Formule molecolari